Теннисный турнир в Линце 2023 (англ. 2023 Upper Austria Ladies Linz) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Линце (Австрия) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Основной турнир в 2023 году будет проходить с 6 по 12 февраля 2023 года на хардовых кортах в зале, игры квалификации — с 4 по 5 февраля 2023 года.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 30 января 2023
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Юлия Грабер
  София Кенин
  Ева Лис
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
  Жаклин Кристиан
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Ребекка Масарова
  Анна-Лена Фридзам
  Сара Эррани
  Виктория Томова
  Марина Бассольс Рибера
  Далма Галфи
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
 Камилла Рахимова
 Варвара Грачёва

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный профиль турнира

Линц
Теннис
Февраль 2023 года в Австрии
Линц